Domenico Cimarosa – compositore italiano
 Michele Cimarosa – attore italiano
 Tano Cimarosa – attore, regista e sceneggiatore italiano